Richard Almeida de Oliveira, dit Richard, né le  à São Paulo au Brésil, est un footballeur international azerbaïdjanais d'origine brésilienne. Évoluant au poste de milieu offensif, il joue actuellement au Qarabağ FK.

Biographie 

Richard Almeida dispute 8 matchs en Ligue des champions, et 19 matchs en Ligue Europa, pour 5 buts inscrits, avec le Qarabağ Ağdam (statistiques arrêtées au ).

Statistiques 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques en match officiel de Richard Almeida :

Palmarès 
  Gil Vicente
 Champion du Portugal de D2 en 2011

  Qarabağ Ağdam
 Champion d'Azerbaïdjan en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
 Vainqueur de la Coupe d'Azerbaïdjan en 2015, 2016 et 2017

  FK Astana
 Champion du Kazakhstan en 2018

Références

Liens externes 
 

Footballeur international azerbaïdjanais
Footballeur brésilien
Joueur de l'EC Santo André
Joueur du Palestra de São Bernardo
Joueur du Gil Vicente FC
Joueur du Qarabağ FK
Joueur du FK Astana
Joueur du Baniyas SC
Naissance en mars 1989
Naissance à São Paulo